

Pessoas
Edward L. Thorndike
Robert L. Thorndike

Outros
Experiência de Kennedy-Thorndike

Desambiguação